Ве́ссель (, , ) — немецкая и скандинавская фамилия<ref>Wessel  на сайте meertens.knaw.nl</ref>.

 Немецкая и скандинавская фамилия 
 Вессель, Генрих (1904—1996) — оберштурмфюрер СС, адъютант коменданта концлагеря Заксенхаузен.
 Вессель, Герхард (1913—2002) — немецкий государственный деятель, руководитель БНД в 1968—1978.
 Вессель, Егор Христианович фон (1799—1853) — генерал-лейтенант, учёный, профессор артиллерии.
 Вессель, Иван Карлович (1831—1893) — русский архитектор, один из основателей Московского архитектурного общества.
 Вессель, Йохан (1742—1785) — датский и норвежский поэт.
 Вессель, Каспар (1745—1818) — датско-норвежский математик.
 Вессель, Кристер (род. 1943) — шведский кёрлингист.
 Вессель, Николай Христианович (1834—1906) — российский педагог, этнограф и публицист.
 Вессель, Петер Янсен (Торденшельд, Педер) (1691—1720) — вице-адмирал датского флота во время Северной войны.
 Вессель, Теодор (ум. 1791) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Вессель, Херберт (род. 1943) — немецкий легкоатлет-многоборец.
 Вессель, Хорст (1907—1930) — нацистский активист, штурмфюрер СА, поэт, автор текста «песни Хорста Весселя».
 Вессель, Эди (род. 1940) — итальянская актриса.
 Вессель, Эллизиф (1866—1949) — норвежский фотограф.

 Английская фамилия 
С английского языка фамилия Wessel'' транслитерируется как Уэссел.
  (1942—2018) — американский фотограф.
 Уэссел, Дик (1913—1965) — американский актёр кино и телевидения.

Топоним 
 Вессель — деревня в коммуне Радибор, Германия.
 Острова Уэссел — группа островов в Арафурском море.

См. также 
 Хорст Вессель (значения)

Примечания